Medaljefordelingen ved sommer-OL 1900 gav medaljer til 21 af de 24 deltagende nationer. Som noget særligt for de første år med moderne olympiske lege, kunne en atlet stille op til konkurrence sammen med en atlet fra en anden nation. Disse er siden registreret som Blandet hold.

Man uddelte ikke en guldmedalje, men derimod en sølvmedalje til 1. pladsen og en bronzemedalje til 2. pladsen. IOC har efterfølgende uddelt både guld, sølv og bronze til atleterne for, at trække de første lege op på samme niveau som i dag.

Kilde 
 Om sommerlegene i 1900 på olympic.org

Sommer-OL 1900